Anle () – dzielnica () Keelungu,  miasta na prawach powiatu wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Anle w 2016 roku liczyła 82 014 mieszkańców – 41 348 kobiet i 40 666 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 32 972, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,49 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Keelung